Села:
 Мала Слобідка — Одеська область, Кодимський район
 Мала Слобідка — Сумська область, Глухівський район
 Мала Слобідка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район